Alessandro Mazzoni (1931-2016) – ingegnere aeronautico italiano
 Alessandro Mazzoni (1804-1882) – politico italiano